Солонцовский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Солонцовский сельсовет Алексеевского района

Красноярский край 

 Солонцовский сельсовет Емельяновского района

Ростовская область 

 Солонцовский сельсовет Верхнедонского района (упразднён в 2000-х с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Хабаровский край 

 Солонцовский сельсовет Ульчского района (упразднён в конце 1990-х)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Солонцовский сельсовет Газимуро-Заводского района

Украина 

Солонцовский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Полтавская область 

 Солонцовский сельский совет Миргородского района

Херсонская область 

 Солонцовский сельский совет Алёшковского района